A Camisa e o Botão é uma canção da banda de axé brasileira Babado Novo, escrita por Jauperi e Tenison del Rey, lançada como segundo single do quarto álbum da banda, O Diário de Claudinha de 2006. A música foi regravada pela dupla sertaneja César Menotti & Fabiano com participação da cantora de axé Daniela Mercury.

Canções gravadas por Babado Novo